Osterman je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 293 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Ana Osterman, političarka
 Andrej Osterman (*1960), načelnik genralštaba in generalmajor SV
Andrej Osterman, umetniški fotograf
Anja Osterman (*1993), kajakašica na mirnih vodah
Franc Osterman, psiholog, psihoterapevt
 Jože Osterman (1914—2004), gozdar/lesar, gospodarstvenik in športni delavec
 Jože Osterman (*1947), kulturni politik
Marjan Osterman, alpinist, andinist
 Natan Osterman (*1979), fizik
 Rudolf (Rudi) Osterman (*1946), šahist (slov. prvak 1969)
Slavica Osterman, (?—1995), etnologina, muzealka (Jesenice)

Znani tuji nosilci priimka 
 Andrej Ivanovič Osterman (1686—1747), ruski državnik nemškega rodu (Heinrich Johann Friederich)
 Hugo V. Österman (1892—1975), finski general

Glej tudi 
 priimek Osterc
 Ostermanov vikend (The Osterman Weekend) je ameriški triler režiserja Sama Peckinpaha iz leta 1983, ki temelji na istoimenskem romanu Roberta Ludluma iz leta 1972

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki